El pentino puede referirse a cualquiera de los siguientes compuestos químicos:

 1-pentino; o
 2-pentino.